Éric Lacroix (1965-), marathonien et coureur français ;
 Éric Lacroix (1971-), joueur de hockey sur glace canadien.